Пятки:

 Пятки — микрорайон города Кумертау.
 Пятки — посёлок, вошедший в 1954 году в состав города Кумертау.
 Пятки — множественное число от пятка.